N50 peut désigner :
 Autres affections des organes génitaux de l'homme, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Indice de renouvellement d’air N50 (rapport entre le débit d’air établi à une différence de pression de 50 Pascal) pour les Passivhaus ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres